Karettschildkröte oder kurz Karette steht für:
 die Echte Karettschildkröte (Eretmochelys imbricata)
 die Unechte Karettschildkröte (Caretta caretta)

Siehe auch:
 NSU Gebirgskarette
 Karrette
 Carette